L’Hôte ist der Familienname folgender Personen:
 Jean L’Hôte (1929–1985), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller

L’Hôte steht für:
 L’Hôte, Originaltitel von Der Gast, Novelle von Albert Camus (1957)

Siehe auch:
 Lhote